Глухи — название населённых пунктов:
 Глухи (Могилёвская область) — в Могилёвской области Белоруссии
 Глухи (Волынская область) — в Волынской области Украины.